Al-Muthanna peut désigner :

 Al-Muthanna, une province en Irak ;
 Fatima bint al-Muthanna, une poétesse et mystique de la période médiévale en Al-Andalus ;
 Al-Muthanna, une société fasciste panarabe (1935-1937) ;
 Harakat al-Muthanna, un groupe djihadiste syrien (2012-2016).